ǃNamiǂNûs (dt. Umarmung) steht für:

 ǃNamiǂNûs (Wahlkreis), Wahlkreis in Namibia
 ǃNamiǂNûs, ein vom namibischen Präsidenten 2013 vorgeschlagener neuer Name für Lüderitz, Stadt in Namibia